Osoby:
 Alexander Gode – niemiecko-amerykański uczony
 Götz Gode – niemiecki pisarz
 Lutz Gode – niemiecki malarz

Inne:
 Gode – imię

Zobacz też:
 Godde
 Goder
 Godie
 Gohde
 Goode
 Gote